Jens Thomsen kan henvise til flere personer:

 Jens Thomsen (politiker) (1880-1955) – gårdejer og politiker
 Jens Jørgen Thomsen (født 1926) – teolog og tidligere generalsekretær for Folkekirkens Nødhjælp
 Jens Ugilt Thomsen (1935-1985) – direktør
 Jens Thomsen (skovrider) (1955-2009) – direktør for Sorø Akademi og Dansk Skovforening
 Jens Thomsen (nationalbankdirektør) (født 1942) – nationalbankdirektør og tidligere departementschef